Een verkeersweg:
 N465 (België)
 N465 (Frankrijk)
 N465 (Nederland), zie Provinciale weg 465
 N465 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing